ТЕРКО́М ( — букв. відстеження рельєфу місцевості) — система корегування траєкторії крилатих ракет при наведенні, спочатку розроблена у США. Пізніше схожі системи було розроблено у інших країнах.

Принцип дії системи полягає в тому, що за фотознімками, виконаним за допомогою розвідувального ШСЗ, складаються карти польоту крилатих ракет до різних об'єктів. Інформація про обраний маршрут закладається в пам'ять бортовий ЕОМ. У районах корекції ці дані зіставляються з рельєфом місцевості і автоматично корегуються. Система забезпечує крилатій ракеті політ на малих висотах, пристосовуючись до рельєфу місцевості. Це підвищує скритність, ускладнює виявлення ракет противником і збільшує точність їх попадання в ціль.

Ракети, на яких застосовується система 
США (TERCOM)
 AGM-86
 AGM-129 ACM
 BGM-109 Tomahawk
Норвегія
 Naval Strike Missile
Росія
 Х-55
 Х-101
 Х-555
Китай
 C-602
 C-802
Туреччина
 SOM (ракета)
Пакистан
 Хатф-VII Бабур

Посилання 
 
 
 

Крилаті ракети
Навігація
Ракетна зброя